Чёрный тюльпа́н — мемориал уральским воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, и воинам, погибшим в Чечне. Находится на площади Советской Армии в квадрате улиц Луначарского — Первомайская — Мамина-Сибиряка — Шарташская.

Авторы проекта 
 Идея создания: Свердловское областное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана (СОО РСВА)
 Автор мемориала архитектор-скульптор Серов Андрей Николаевич.(Победитель конкурса на мемориал)
 Скульптор:автор Серов Андрей Николаевич  исполнял Серов Андрей  и  ск.Константин Грюнберг.(по его приглашению)
 Автор второй части памятника: Андрей Серов и Серова Татьяна
Автором всех рельефов и скульптуры является Серов А.Н.Рельефы исполнил Серов А.Н.Скульптуру воина исполняли-Серов А.Н. и Грюнберг К.В.

История создания 
В 1991 году СОО объявило конкурс проектов на создание памятника в честь жителей Екатеринбурга и Свердловской области, погибших в ходе локальных военных конфликтов на территории других государств.

В конкурсе приняло участие 15 проектов, представленных различными творческими организациями, группами, индивидуальными проектантами.
После нескольких отборочных туров победа в конкурсе была присуждена проекту архитектора Андрея Серова .Проект  скульптора Константина Грюнберга был отвергнут.(В первом туре была подана совместная работа Грюнберга и Серова.Во втором туре каждый из них работал над своим проектом.)

Средства собирались в виде добровольных пожертвований от общественных и коммерческих организаций, предприятий и частных лиц. Значительная помощь в реализации проекта была оказана бюджетами Свердловской области и города Екатеринбурга. Большую организационную поддержку проект получил от командования Уральского Военного Округа (УрВО) и строительных частей округа.

Строительство памятника было начато в 1992 году на площади Российской армии. Заказ на изготовление был выполнен Екатеринбургским заводом имени М. И. Калинина.

Описание памятника 

Художественная идея памятника — стилизованное пространство грузового военно-транспортного самолёта, перевозившего на Родину тела погибших солдат и офицеров.
Такие самолёты сами «афганцы» называли «Чёрными тюльпанами».

В центре композиции — фигура сидящего солдата с автоматом, вокруг которого установлены имитирующие каркас фюзеляжа самолёта металлические пилоны с именами уральцев, погибших во время боевых действий в Афганистане.

Памятник изготовлен из металла со специальным покрытием. Вес центральной фигуры памятника — 4,5 тонны, высота — 4,7 метра. Высота пилонов — 10 метров.
На десяти пилонах памятника 240 фамилий свердловчан, погибших в Афганистане.

Позже, после завершения активной стадии контртеррористической операции в Чечне, в 2002 году этот ансамбль был дополнен гранитными стелами с фамилиями военнослужащих, погибших в Чеченской Республике и Дагестане.

Открытие памятника 
 5 августа 1995 года состоялось торжественное открытие памятника «Чёрный тюльпан».
 5 сентября 2003 года состоялось открытие второй части памятника, погибшим на Кавказе, в Таджикистане и в других горячих точках России и стран СНГ.
 7 декабря 2013 года состоялось торжественное открытие памятника после реконструкции.

Источники 
 «Российский Союз ветеранов Афганистана»
 Автор Мемориала ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН- архитектор,скульптор Серов Андрей Николаевич.Грюнберг исполнял скульптуру с модели Серова А.Н. победителя конкурса.Конкурсная работа самого Грюнберга,была отвергнута.
 Новости E1.RU

Памятники Екатеринбурга
Памятники военным
Памятники Афганской войны (1979—1989)
Здания и сооружения, построенные в 1995 году в России
1995 год в Свердловской области
Скульптуры 1995 года